Kangrali (BK)
Kangrali (KH)